999 puede referirse a:

Al año 999.
El número natural novecientos noventa y nueve.
 Al asteroide (999) Zachia.
 La Triple Nine Society (sociedad triple nueve).
 La banda inglesa de punk rock 999.
 El manga y anime Galaxy Express 999.
 999 (canción). canción de la cantante Selena Gomez con Camilo